Ahmose Meritamun ist der Name folgender Personen:

 Ahmose Meritamun I., ägyptische Prinzessin
 Ahmose Meritamun II., ägyptische Königin